Pellerano ist der Familienname folgender Personen:

Arturo Pellerano Alfau (1864–1935), dominikanischer Kaufmann und Journalist
Gerónimo Pellerano (1927–1991), dominikanischer Sänger